Typ 49 (auch Type 49, Typ XLIX) steht für:
 Bugatti Type 49, ein Automodell des französischen Automobilherstellers Bugatti
 Columbia Mark XLIX, eine Elektroautomobilbaureihe des Herstellers Columbia Automobile Company
 NSB Type 49, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 49, ein Automodell des französischen Automobilherstellers Peugeot

Abkürzung